NGC 4112 (другие обозначения — ESO 321-6, MCG -7-25-3, AM 1204-395, IRAS12045-3955, PGC 38452) — спиральная галактика с перемычкой (SBb) в созвездии Центавра. Открыта Джоном Гершелем в 1835 году.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4112
Центавр (созвездие)